Бенуа́ Трелюйе́ (; родился 7 декабря 1976 года в Алансоне, Франция) — французский автогонщик, чемпион мира в по гонкам на выносливость 2012 года, 3-кратный победитель 24 часов Ле-Мана (2011-12, 2014), чемпион Super GT (2008).

Общая информация 
Бенуа женат: у него и его супруги Мелани есть один ребёнок — сын Жюль.

Спортивная карьера 
Француз начал свою гоночную карьеру с мотокросса: уже в семь лет он попробовал ездить на мотоцикле и в дальнейшем задержался в различных подобных соревнованиях до конца 1980-х годов. Следом Бенуа попробовал себя в картинговых гонках, а неплохо проявив себя и здесь в 1995 году добился поддержки от национальной федерации и в 1995 году получил право попробовать себя в национальном первенстве Формулы-Рено Campus. Дебютный год проходит без особых успехов, но с достаточным прогрессом, чтобы на следующий сезон получить право стартовать в двухлитровой серии на схожей технике. В новой серии Трелюйе проводит два сезона, стабильно финишируя в десятке и периодически пробиваясь на подиум.

Три года в различных мелких национальных сериях оказывается достаточно, чтобы ведущая француза менеджерская группа не только не разочаровалась в его возможностях, но и смогла пристроить его в национальное первенство Формулы-3. В гонках подобного рода Бенуа быстро добивается значительного прогресса: выступая за Signature он уже в первый год отмечается дебютным поулом, а год спустя одерживает свои первые победы на этапах серии и занимает третьей место в абсолютном зачёте (проиграв только Жонатану Коше и Себастьену Бурде). Весной Бенуа в доминирующем стиле выигрывает Еврокубок Ф3 на сложной городской трассе в По, а осенью занимает третье место на престижном Суперпризе Кореи, уступая лишь Даррену Мэннингу и Дженсону Баттону. Несмотря на неплохие результаты, француз не может найти финансирования на переход в более престижные европейские формульные серии и отправляется в Японию, где подписывает контракт с одной из команд местной Ф3.

Восточноазиатский этап карьеры, изначально видевшийся временным решением в продолжении карьеры, затягивается: француз сначала два года гоняется в Формуле-3, со второй попытки в доминирующем стиле выигрывая местный чемпионат, в двадцати гонках одержав шестнадцать побед и ещё трижды финишировав вторым; попутно пытаясь вернуться в Европу, но не найдя достойных вариантов решает остаться в Японии, подписав контракты на выступление в Формуле-Ниппон и JGTC (в старшем классе). В формульном первенстве Бенуа проводит следующие восемь лет, постепенно достигнув уровня лидеров и регулярно борясь в гонках за подиумные позиции и победы. Несколько раз за это время Трелюйе становился призёром общего зачёта этого первенства, а в 2006-м году, семь раз в девяти гонках приехав на подиум и одержав три победы, француз единственный раз выигрывает это первенство; через год Трелюйе мог повторить этот результат, но из-за схода на последнем этапе Цугио Мацуда смог переиграть его с преимуществом в один балл. В спортпрототипах Бенуа сначала сотрудничает с проектом Dome, а затем переходит в стан Nissan. В сотрудничестве с последними он работает начиная с 2002 года: сначала неплохо проявив себя в выступлениях за коллектив Impul (трижды выиграв гонки на Судзуке), а в 2008 году перейдя в заводской коллектив NISMO, где в первый же сезон становится чемпионом серии, одержав три победы в девяти стартах. За следующие несколько лет повторно взять титул не удавалось, но экипаж француза регулярно боролся во главе пелотона и одерживая победы в гонках.

С 2002 года Бенуа начал регулярно участвовать и в гонках спортпрототипов в Европе: сотрудничая сначала с Oreca, а затем с Pescarolo Sport он регулярно стартовал в суточном марафоне на трассе Сарта, один раз даже добравшись до подиума в своём классе. В 2010-м году участие в гонках ле-мановских прототипов постепенно становиться основной деятельностью Бенуа: руководство программы Audi затеяло омоложение состава после крайне неудачной прошлогодней гонки в Ле-Мане и пригласило себе нескольких гонщиков из Японии — одним из них и был Трелюйе. В первые пару лет француз сотрудничал с немецкой маркой на временной основе, а с 2012-м года стал полноценным пилотом Audi.

Райнхольд Йёст и Вольфганг Ульрих в дальнейшем не пожалели о своём выборе: экипаж Трелюйе / Лоттерер / Фесслер быстро стал одним из сильнейших в заявке немецкой марки и принёс Audi три победы в суточном марафоне на трассе Сарта в 2011, 2012 и 2014 годах, а также позволил немецкой марке стать сильнейшей в первом розыгрыше чемпионата мира по автогонкам на выносливость.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки спортпрототипов

FIA WEC 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 

Автогонщики Франции
Пилоты Французской Формулы-Рено
Пилоты Французской Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты Super GT
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Победители 24 часов Ле-Мана